Un risvolto di tessuto o altro materiale. 
 Parte estrema di una superficie
 Orlo o orlatura: una pezza dell'araldica.
 Parte esterna del mantello del bosco